Tajul Islam ist der Name der Personen

 Shaheed Tajul Islam (1950–1984), Gewerkschafter in Bangladesch
 Md. Tajul Islam (geb. 30. Juni 1955), Politiker in Bangladesch
 Taijul Islam (geb. 7. Februar 1992), Cricketspieler in Bangladesch